Špitalič (Kamnik), een plaats in de Sloveense gemeente Kamnik
 Špitalič (Slovenske Konjice), een plaats in de Sloveense gemeente Slovenske Konjice